Return to Forever může být:

 Return to Forever – americká hudební skupina
 Return to Forever (album, Chick Corea) – album stejnojmenné skupiny, vydané pod jménem jejího vůdce Chicka Corei
 Return to Forever (album, Scorpions) – album skupiny Scorpions